Fenualoa (Salomonseilanden)
 Fenualoa (Tokelau)